Whitevile (Arkansas)
Whiteville (North Carolina)
Whiteville (Tennessee)